Ceferino se refiere a un nombre propio, masculino, y encontramos diversos personalidades con este nombre. Pero también puede tener otros usos.
 Ceferino (nombre)
 Ceferino (Papa)
 Ceferino (fotografía y cinematografía)